Miejscowości w USA:
 Monroe City – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Monroe City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe